Qassersuaq bezeichnet:
 Qassersuaq, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qassersuaq (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Ikeq) (Muslingebugt), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Qoornup Nunaa), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Imartunaarsuup Ilua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Qeqertarsuatsiaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Qilanngaarsuit), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Neria), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Sannerut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Simiuttat), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Tallorutit), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Toornaarsuk), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Qassersuit Nunaat), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, bei Qassimiut), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, bei Saarloq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Simiutaq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassersuaq (Bucht, Upernivik), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassersuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassersuaq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland